Wainaina ist der Familienname folgender Personen:

 Binyavanga Wainaina (1971–2019), kenianischer Journalist und Schriftsteller
 Carole Wainaina (* 1966), kenianische UN-Funktionärin und Managerin

 Erick Wainaina (auch Eric Wainaina; * 1973), kenianischer Langstreckenläufer
 James Maria Wainaina Kungu (* 1956), kenianischer Geistlicher, Bischof von Muranga

en:Wainaina